Dirhamul () este o veche unitate de măsură și o unitate monetară revolută sau actuală a mai multor țări.

Unități monetare actuale
 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED), cunoscut și ca dirhamul emirian.
 Dirhamul marocan (MAD)

Dirhamul sau diramul este și subdiviziunea monedelor următoare:

 fosta livră libiană, subdivizată în ;
 Riyalul qatari / riyalul quatarez, subdivizat în  ;
 Dinarul iordanian, subdivizat în  ;
 somoni din Tadjikistan, subdivizat în .

Unități monetare obsolete
 Dirham alauit

Dezambiguizare